Bengt Bagge kan syfta på
Bengt Bagge (död 1577), svenskt krigsbefäl
Bengt Bagge (1594-1660), svensk landshövding